Elsner ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Elsner ist ein Herkunfts- bzw. Wohnstättenname.

Namensträger

A 
 Alexander Elsner (1881–1945), deutscher Bauingenieur und Kommunalpolitiker

B 
 Bartholomäus Elsner (1596–1662), deutscher lutherischer Theologe
 Bernhard Elsner (1927–2017), deutscher Generalmajor im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Branko Elsner (1929–2012), jugoslawischer Fußballspieler und slowenischer Trainer

C 
 Christa Elsner-Solar (* 1946), deutsche Landespolitikerin (SPD)
 Christian Elsner (* 1965), deutscher Sänger in der Stimmlage Tenor und Hochschullehrer an der Hochschule für Musik Würzburg
 Christoph Friedrich Elsner (1749–1820), deutscher Mediziner

D 
 Dagmar Elsner-Schwintowsky (1939–1997), deutsche Grafikerin und Illustratorin
 Daniel Elsner (* 1979), deutscher Tennisspieler
 Daniela Elsner (* 1971), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 David Elsner (* 1992), deutscher Eishockeyspieler

E 
 Edeltraut Elsner (1936–2017), deutsche Schauspielerin
 Erich Elsner (1911–1985), deutscher Bildhauer

F 
 Ferdinand Friedrich Joachim von Elsner (1743–1806), königlich preußischer Generalmajor

 Frederik Elsner (* 1986), grönländischer Badmintonspieler
 Friedrich Elsner (1894/1895–1975), deutscher Ministerialbeamter 
 Fritz Elsner (1842–?), deutscher Apotheker, Gerichts- und Nahrungsmittelchemiker
 Fritz Richter-Elsner (1884–1970), deutscher bildender Künstler

G 

 Gerhard Elsner (1930–2017), deutscher Maler und Graphiker
 Gine Elsner (* 1943), deutsche Arbeitsmedizinerin und Medizinhistorikerin
 Gisbert Matthias Elsner (1698–1775), deutscher reformierter Theologe
 Gisela Elsner (1937–1992), deutsche Schriftstellerin
 Günter Elsner (1916–1992), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

H 	
 Hannelore Elsner (1942–2019), deutsche Schauspielerin
 Hans Elsner (1923–2021), deutscher Pädagoge

 Helmut Elsner (1935–2022), österreichischer Banker

I 
 Ilse Elsner (1910–1996), deutsche Landespolitikerin (SPD) und Senatorin

J 
 Jakob Elsner (1692–1750), deutscher lutherischer Theologe
 Jas Elsner (* 1962), britischer Kunsthistoriker
 Joachim Georg Elsner (1642–1676), schlesischer Mediziner
 Johann Gottfried Elsner (1784–1869), schlesischer Landwirt und Autor
 Josef Elsner (Uhrmacher) (1816–1856), österreichischer Uhrmacher
 Josef Elsner (Schauspieler) (1914–1972), russisch-tschechischer Schauspieler

 Julian Elsner von Gronow (1834–1910), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Jürgen Elsner (* 1932), deutscher Musikethnologe und Autor

K 
 Karl Elsner (1891–1976), österreichischer Maler

 Klaus Elsner (1928–2012), deutscher Pädagoge und Politiker (DBD), MdV

L 
 Linda Elsner (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Elsner (* 1939), deutscher Mathematiker
 Luka Elsner (* 1982), slowenischer Fußballspieler

M 
 Maria Elsner (1905–1983), deutsche Operettensängerin
 Marko Elsner (1960–2020), jugoslawisch-slowenischer Fußballspieler
 Markus Elsner (* 1970), deutscher Dirigent und Musiker
 Martin Elsner (1900–1971), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP, GB/BHE)
 Martin Elsner (Chemiker) (* 1972), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Michael Elsner (* 1964), deutscher Politiker (PDS)
 Moritz Elsner (1809–1894), deutscher Journalist und Politiker

N 
 Norbert Elsner (Ingenieur) (1917–2001), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Norbert Elsner (1940–2011), deutscher Zoologe und Neurobiologe

O 
 Oscar von Elsner (1822–1881), deutscher Politiker
 Otto Elsner (Verleger) (1839–1910), deutscher Verleger
 Otto Elsner (Maler) (1893–1956), österreichischer Maler

P 
 Paul Elsner (* 1967), deutscher Architekt und Künstler  
 Peter Elsner (1956–2022), deutscher Ingenieur
 Petra Elsner (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Petra Elsner (Künstlerin) (* 1953), deutsche Autorin und Malerin

R 
 Richard Elsner (1883–1960), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Literaturkritiker
 Richard von Elsner (1913–2003), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Rok Elsner (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Rudolf Elsner (1922–2018), deutscher Ingenieur, Nachrichtentechniker und Hochschullehrer

S 
 Samuel Elsner (1778–1856), deutscher Kaufmann, Persönlichkeit der Berliner Erweckungsbewegung
 Sławomir Elsner (* 1976), deutsch-polnischer Künstler
 Stephan Elsner (* 1955), deutscher Künstler

T 
 Tim Elsner (* 1984), deutscher Volleyballspieler

U 
 Ulrike Elsner (* 1965), deutsche Managerin, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK)

V 
 Veronika Elsner (* 1952), deutsche Schriftgestalterin
 Vinzenz Elsner (1861–1970), sudetendeutscher Lehrer und Heimatforscher

W 
 Waltraud Elsner (* 1931), deutsche Ehrenamtlerin
 Walter Elsner (1901–1945), deutscher Kommunalpolitiker und Parteifunktionär (NSDAP)
 Werner Elsner (1899–1977), deutscher Kommunalpolitiker der NSDAP

 Wincenty Elsner (* 1955), polnischer Politiker
 Wolfram Elsner (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch 
 Elsner Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Elsner von Gronow
 Elser
 Elstner

Weblinks 
 Elsner bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname
Wohnstättenname